Delon steht für:
 Delon-Schaltung zur Spannungsvervielfachung

Personen:
 Alain Delon (* 1935), französischer Schauspieler
 Anouchka Delon (* 1990), französische Schauspielerin
 Anthony Delon (* 1964), französischer Schauspieler
 Augusto Eguiluz Delon (1893–1969), chilenischer Maler, siehe Augusto Eguiluz
 Michel Delon (* 1947), französischer Romanist
 Nathalie Delon (1941–2021), französische Schauspielerin

siehe auch
 Delone